Лукомир може бити:

 Лукомир (Житорађа), насеље у општини Житорађа, Србија
 Лукомир (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ

Види још 

 Лукава
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Лукићи
 Луковац
 Луковица
 Луково